Олд-Таун (от  — «Старый город»):

  — район Чикаго, штат Иллинойс, США.
 Олд-Таун — город в округе Пенобскот, штат Мэн, США.